Вольнаве́й-ле-О () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південний схід від Парижа, 105 км на південний схід від Ліона, 11 км на південний схід від Гренобля.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1495 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3665,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Вольнавей-ле-О 
 Вольнавей-ле-О на сайті французького Національного інституту географії
 Вольнавей-ле-О на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вольнавей-ле-О на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вольнавей-ле-О на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вольнавей-ле-О на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ізер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ізер